Dimetinden (fenistil) je antihistaminik/antiholinergik koji se koristi oralno i lokalno kao antipruritik.

Reference

Spoljašnje veze 

Антагонисти Х1 рецептора
Индени
Пиридини
Амини